Szabó Gabi
 Szabó Gabi (1969) színésznő
 Szabó Gabi (1970) sajtóreferens, újságíró, műsorvezető és szóvivő

Szabó Gabriella 
 Szabó Gabriella (1959) asztaliteniszező, edző
 Szabó Gabriella  (1975) romániai magyar származású olimpiai bajnok hosszútávfutó
 Szabó Gabriella (1986) világbajnok kajakozó